Анато́лий Ю́дин:
 Юдин, Анатолий Егорович (1940—2019) — советский самбист.
 Юдин, Анатолий Кузьмич (род. 1947) — советский футболист.